Mon Martien favori (My Favorite Martian) est une série télévisée américaine créée par John L. Greene et diffusée de 1963 à 1966 ;
Mon Martien bien-aimé ou Mon Martien favori au Québec (My Favorite Martian) est un film américain réalisé par Donald Petrie, adapté de la série précédente et sorti en 1999.